Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2014 прошла в Рио-де-Жанейро 30 июля 2011 года. В группу A зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Хорватия, Сербия, Бельгия, Шотландия, Македония и Уэльс. Матчи в группе A прошли с 7 сентября 2012 года по 15 октября 2013 года.

Победитель группы, Бельгия, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2014 года. Хорватия попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи, где им в соперники по жребию досталась Исландия. Они сыграли вничью первый матч и выиграли второй, таким образом, также квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира.

Результаты 
Расписание матчей было определено 23 ноября 2011 года на встрече в Брюсселе..

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

Бомбардиры 
Забито 72 гола за 30 матчей (2,4 гола за матч).

4 гола

 Кевин Де Брёйне

 Александар Коларов

 Гарет Бейл

3 гола

 Филип Джуричич

 Аарон Рэмзи

 Марио Манджукич

2 гола

 Эден Азар
 Кристиан Бентеке
 Венсан Компани

 Ромелу Лукаку
 Кевин Миральяс
 Агим Ибраими

 Душан Тадич
 Эдуардо да Силва
 Роберт Снодграсс

1 гол

 Ян Вертонген
 Стивен Дефур
 Гийом Жилле
 Маруан Феллайни
 Йован Костовский
 Николче Новеский
 Александар Трайковский
 Иван Тричковский
 Адис Яхович
 Душан Баста
 Филип Джорджевич

 Бранислав Иванович
 Лазар Маркович
 Александар Митрович
 Миралем Сулеймани
 Зоран Тошич
 Стефан Щепович
 Хэл Робсон-Кану
 Саймон Черч
 Никица Елавич
 Нико Кранчар
 Деян Ловрен

 Ивица Олич
 Иван Перишич
 Иван Ракитич
 Ведран Чорлука
 Икечи Анья
 Шон Малони
 Кенни Миллер
 Джеймс Моррисон
 Стивен Нейсмит
 Грант Хэнли

1 автогол

 Стефан Ристовский (в матче против Сербии)

Примечания

Ссылки 
 World Cup 2014 Qualifying
 Allworldcup

2012 год в футболе
2013 год в футболе
Европейский футбол в сезоне 2012/2013
Европейский футбол в сезоне 2013/2014
Отборочный турнир